Кольщик — выражение в уголовном жаргоне, означающее мастера по татуировке.

 «Кольщик» — песня Михаила Круга.
 «Кольщик» — песня группы «Ленинград».